Штеффі Граф була триразовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Яна Новотна.

Друга сіяна Моніка Селеш виграла титул, у фіналі перемігши Новотну з рахунком 5–7 6–3 6–1.  Вона стала першою серед жінок за часів Відкритої ери, яка виграла Відкритий чемпіонат Австралії після того, як під час турніру відіграла матч-бол (у півфіналі проти Мері Джо Фернандес).

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Моніка Селеш — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (чвертьфіналіст)
  Моніка Селеш (переможниця)
  Мері Джо Фернандес (півфіналіст)
  Габріела Сабатіні (чвертьфіналіст)
  Катарина Малеєва (чвертьфіналіст)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфіналіст)
  Мануела Малєєва (2 коло)
  Зіна Гаррісон (4 коло)
  Гелена Сукова (3 коло)
  Яна Новотна (фіналіст)
  Наташа Звєрєва (4 коло)
  Барбара Паулюс (2 коло)
  Емі Фрейзер (4 коло)
  Розалін Феербенк-Нідеффер (3 коло)
  Лаура Гільдемейстер (2 коло)
  Сабін Аппельманс (4 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна частина

Earlier rounds

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Жінки, одиночний розряд
1991 в австралійському спорті